Mandrake puede referirse a los siguientes artículos:
 Mandrake Linux, una distribución Linux enfocada a usuarios medios;
 Mandrake el mago, un personaje de cómic creado en la década de 1930;
 Mandrake (álbum), el disco de la banda de power metal Edguy;
 Mandrake (planta) (mandragora autumnalis), una planta de la familia de las Solanáceas también llamada mandrágora;
 Mandrake (grupo de rock), una banda española de rock duro.
 Mandrake (serie), una serie de televisión de HBO.